Stephan Dorffmaister o Dorfmeister (1729-1797) – pittore austriaco
 Johann Georg Dorfmeister (1736-1786) – scultore austriaco
 Gregor Dorfmeister (1929) – giornalista e scrittore tedesco
 Kruder & Dorfmeister – duo austriaco composto da Peter Kruder e Richard Dorfmeister (1968)
 DJ-Kicks: Kruder & Dorfmeister – album dei Kruder & Dorfmeister
 Michaela Dorfmeister (1973) – sciatrice austriaca